Onne steht für:

 Onne (Makin), eine Insel der Makin-Inselgruppe, Kiribati 
 Onne (Nigeria), einen Ort in Nigeria
 Onne (Vorname), einen nordischen männlichen Vornamen

Siehe auch:
 ONN, Onnes, Onnen, Onnens, Onni